Monumento aos Fusilados da Republica är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Monumento aos Fusilados da Republica ligger  meter över havet.

Terrängen runt Monumento aos Fusilados da Republica är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Havet är nära Monumento aos Fusilados da Republica åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Rías Altas,  meter över havet,  km öster om Monumento aos Fusilados da Republica.  Närmaste större samhälle är A Coruña,  km söder om Monumento aos Fusilados da Republica. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Galicien